Ludvík II., velkovévoda bádenský (15. srpna 1824, Karlsruhe – 22. ledna 1858, Karlsruhe) byl syn velkovévody Leopolda I. Bádenského a princezny Žofie Holsteinsko-Gottorpsko Švédské.

Ludvík se po svém otci stal 24. dubna 1852 velkovévodou bádenským. Jeho bratr Fridrich působil jako regent, protože Ludvík trpěl duševní chorobou. V roce 1856 se však Fridrich stal také velkovévodou. Byl také čestným občanem města Karlsruhe.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Zähringenové
Protestantští panovníci
Bádenští velkovévodové
Narození v roce 1824
Narození 15. srpna
Narození v Karlsruhe
Úmrtí v roce 1858
Úmrtí 22. ledna
Úmrtí v Karlsruhe
Muži